Ниже приведён список эпизодов мультсериала «Лаборатория Декстера»

Обзор

Список серий 
Русские названия даны в переводе Cartoon Network.

Сезон 1 (1996—1997) (13 эпизодов)

Сезон 2 (1997—1998) (39 эпизодов)

Короткометражка (1998)

Телефильм (1999)

Сезон 3 (2001—2002) (13 эпизодов)

Сезон 4 (2002—2003) (13 эпизодов)

Примечания 

Лаборатория Декстера